

Синьково — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Синьково — присілок, Клинський міський округ, Московська область

Див. також 
 Новосиньково